Ли́дия Сазо́нова:
 Сазонова, Лидия Ивановна (род. 1929) — советский авиастроитель, Герой Социалистического Труда (1982).
 Сазонова, Лидия Ивановна (род. 1947) — российский филолог, специалист по древнерусской литературе.